La Casa ima više značenja:
 La Casa, Arezzo
 La Casa, Livorno
 La Casa, Parma
 La Casa, Pisa